Adorni ist der Familienname folgender Personen:
 Gabriela Adorni (1878–1967), italienische Opernsängerin (Mezzosopran)
 Giovanni Adorni Braccesi Chiassi (* 1953), italienischer Diplomat
 Vittorio Adorni (1937–2022) italienischer Radrennfahrer, Präsident der Profi-Radrennfahrer-Vereinigung

Siehe auch:
 Adorno (Begriffsklärung)